Juan Bautista Muguiro
 Juan Bautista de Muguiro (obraz Goi)